Con il nome Bianca d'Aragona possono essere indicate le seguenti persone:
 Bianca di Napoli, (1280-1310), principessa di Napoli e regina consorte di Aragona
 Bianca d'Aragona, (1342-1370) – principessa della casa d'Aragona-Sicilia e contessa di Empúries
 Bianca di Navarra, (1387-1441) – principessa della casa di Navarra, regina consorte e reggente di Sicilia, regina regnante di Navarra, moglie di Giovanni II d'Aragona
 Bianca di Trastámara, (1424-1464) – principessa della casa d'Aragona e regina consorte di Castiglia e León